Бычко́в (Бычко́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Бычков

А 
 Бычков, Або Николаевич (1916—2005) — советский государственный и политический деятель, председатель Челябинского областного исполнительного комитета.
 
 
 
 Бычков, Афанасий Фёдорович (1818—1899) — русский историк, археограф, библиограф, палеограф.

Б 
 Бычков, Борис Тимофеевич (1928—2005) — советский и российский художник, мастер художественной обработки стекла.

В

И

М 
 Бычков, Марк Борисович (род. 1934) — советский и российский онколог, доктор медицинских наук, профессор.

Н

П 
 
 Бычков, Пётр Николаевич (1929—2007) — Герой Социалистического Труда.

С

Ф

Ю



Другое 
  — астероид.
 Великий Бычков — посёлок городского типа в Раховском районе Закарпатской области Украины.

См. также 
 Бычковы (значения)
 Бычково